Excuse Me – film del 1915 diretto da Henry W. Savage
 Scusatemi tanto! (Excuse Me) – film del 1925 diretto da Alfred J. Goulding
 Excuse Me – album del 2016 di Salvador Sobral
 Excuse Me – singolo del 2016 di Salvador Sobral